Пюзьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Пюзьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези